Les championnats du monde de canoë-kayak slalom et descente, trente-huitième édition des championnats du monde de slalom en canoë-kayak, ont lieu du  au  au stade d'eaux vives Pau-Pyrénées de Pau, en France.

Résultats

Hommes

Canoë

Kayak

Femmes

Canoë

Kayak

Mixte

Canoë

Tableau des médailles

Notes et références 

2017
Canoë-kayak slalom
Canoë-kayak slalom 2017
slalom 2017
Slalom monde 2017
Slalom monde
Sport en France en septembre 2017
Sport en France en octobre 2017